Die Liste der Olympiasieger im Skilanglauf listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der Skilanglauf-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen, gegliedert nach Männern und Frauen und den einzelnen Wettbewerben, auf. Im weiteren Teil werden alle olympischen Medaillengewinner, getrennt nach Männern und Frauen, aufgelistet. Den Abschluss bilden die einzelnen Nationenwertungen.

Seit 1988 werden die Rennen sowohl im klassischen Stil als auch im freien Stil ausgetragen. Dies wird in den Tabellen mit (K) bzw. (F) gekennzeichnet.

Wettbewerbe

Männer 
Die Langlaufwettbewerbe der Herren bei den Olympischen Winterspielen umfassen folgende Disziplinen:
 Einzel-Sprint seit den Spielen von 2002 mit fünf Wettbewerben
 Team-Sprint seit den Spielen von 2006 mit vier Wettbewerben
 10-km-Lauf von den Spielen von 1992 bis 1998 mit drei Wettbewerben
 15-km-Lauf seit den Spielen von 1956 mit 14 Wettbewerben
 18-km-Lauf von den Spielen von 1924 bis 1952 mit sechs Wettbewerben
 30-km-Lauf von den Spielen von 1956 bis 2002 mit 13 Wettbewerben
 50-km-Lauf seit den Spielen von 1924 mit 23 Wettbewerben
 Verfolgungsrennen seit den Spielen von 1992 mit acht Wettbewerben
 4 × 10-km-Staffel seit den Spielen von 1936 mit 20 Wettbewerben

Einzel-Sprint

Team-Sprint

10 Kilometer

15 Kilometer

18 Kilometer

30 Kilometer

50 Kilometer

10/10 km Verfolgung

10/15 km Verfolgung

30 km Skiathlon

4 x 10-Kilometer-Staffel

Frauen 
Die Langlaufwettbewerbe der Frauen bei den Olympischen Winterspielen umfassen folgende Disziplinen:
 Einzel-Sprint seit den Spielen von 2002 mit fünf Wettbewerben
 Team-Sprint seit den Spielen von 2006 mit vier Wettbewerben
 5-km-Lauf seit den Spielen von 1964 bis 1998 mit zehn Wettbewerben
 10-km-Lauf seit den Spielen von 1952 mit 15 Wettbewerben
 (nicht ausgetragen von 1992 bis 1998)
 15-km-Lauf von den Spielen von 1992 bis 2002 mit vier Wettbewerben
 20-km-Lauf von den Spielen von 1984 bis 1988 mit zwei Wettbewerben
 30-km-Lauf seit den Spielen von 1992 mit acht Wettbewerben
 Verfolgungsrennen seit den Spielen von 1992 mit acht Wettbewerben
 3 × 5-km-Staffel von den Spielen von 1956 bis 1972 mit fünf Wettbewerben
 4 × 5-km-Staffel seit den Spielen von 1976 mit zwölf Wettbewerben

Einzel-Sprint

Team-Sprint

5 Kilometer

10 Kilometer

15 Kilometer

20 Kilometer

30 Kilometer

5/5 km Verfolgung

5/10 km Verfolgung

15 km Skiathlon

3 × 5-Kilometer-Staffel

4 × 5-Kilometer-Staffel

Medaillengewinner 
Stand: 20. Februar 2022
 Platz: Reihenfolge der Athleten. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
 Name: Name des Athleten.
 Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
 Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Top 10

Männer

Frauen

Nationenwertungen 
Stand: 20. Februar 2022

Gesamt

Männer

Frauen

Siehe auch 
 Liste der Weltmeister im Skilanglauf

Literatur 
 Volker Kluge: Olympische Winterspiele, Die Chronik. Sportverlag, Berlin 1999, ISBN 3-328-00831-4

Weblinks 
 Internationales Olympisches Komitee

!
Skilanglauf